Le tournoi de tennis d'Atlanta est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Atlanta
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en septembre 1978
Tennis en octobre 1978